Der Begriff Bildkomposition bezeichnet:

 die Anordnung und Verbindung formaler Elemente in einem Kunstwerk der bildenden Kunst, siehe Bildgestaltung#Komposition.
 den formalen Aufbau von Kunstwerken, siehe Komposition (bildende Kunst).